Oberascher ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Oberascher (1873–1926), österreichischer Skipionier 
 Maurus Oberascher († 1697), katholischer Theologe und Benediktiner

Siehe auch:
 Glockengießerei Oberascher